Man of Miracles (Styx) - album van de Amerikaanse band Styx
 Man of Miracles (karakter) - karakter in de stripserie Spawn